Doug Soetaert (né le  à Edmonton, en Alberta au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace occupant la position de gardien après avoir joué pour de très nombreuses équipes dans la LNH, la LAH.

Biographie 

Il est choisi lors du Repêchage amateur de la LNH 1975 au  par les Rangers de New York.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1970-1971 || Oil Kings d'Edmonton || LHJA || 3 ||  ||  ||   || 180 || 21 || 7.00 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1971-1972 || Oil Kings d'Edmonton || WCJHL || 37 ||  ||  ||   || 1738 || 105 || 3.62 ||  || 3 ||  || 6 ||  ||  || 267 || 13 || 2.92 ||  || 0 || 
|-
| 1972-1973 || Oil Kings d'Edmonton || WCJHL || 43 ||  ||  ||   || 2111 || 129 || 3.67 ||  || 1 ||  || 6 ||  ||  || 339 || 33 || 5.84 ||  || 0 || 
|-
| 1973-1974 || Oil Kings d'Edmonton || WCJHL || 39 ||  ||  ||   || 2190 || 163 || 4.47 ||  || 1 ||  || 3 ||  ||  || 141 || 9 || 3.83 ||  || 0 || 
|-
| 1974-1975 || Oil Kings d'Edmonton || WCJHL || 65 ||  ||  ||   || 3706 || 273 || 4.42 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1975-1976 || Rangers de New York ||LNH || 8 || 2 || 2 || 0 || 273 || 24 || 5.27 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1975-1976 || Reds de Providence ||LAH || 16 || 6 || 9 || 1 || 896 || 65 || 4.35 ||  || 0 ||  || 1 || 0 || 1 || 59 || 6 || 6.10 ||  || 0 || 
|-
| 1976-1977 || Rangers de New York ||LNH || 12 || 3 || 4 || 1 || 570 || 28 || 2.95 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1976-1977 || Nighthawks de New Haven ||LAH || 16 || 6 || 9 || 0 || 947 || 61 || 3.86 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1977-1978 || Rangers de New York ||LNH || 6 || 2 || 2 || 2 || 360 || 20 || 3.33 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1977-1978 || Nighthawks de New Haven ||LAH || 38 || 16 || 16 || 6 || 2252 || 141 || 3.75 ||  || 0 ||  || 15 || 8 || 7 || 916 || 53 || 3.47 ||  || 0 || 
|-
| 1978-1979 || Rangers de New York ||LNH || 17 || 5 || 7 || 3 || 900 || 57 || 3.80 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979 || Nighthawks de New Haven ||LAH || 3 || 2 || 1 || 0 || 180 || 11 || 3.67 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1979-1980 || Rangers de New York ||LNH || 8 || 5 || 2 || 0 || 435 || 33 || 4.55 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1979-1980 || Nighthawks de New Haven ||LAH || 32 || 17 || 18 || 5 || 1808 || 108 || 3.58 ||  || 3 ||  || 8 || 5 || 3 || 478 || 24 || 3.01 ||  || 0 || 
|-
| 1980-1981 || Rangers de New York ||LNH || 39 || 16 || 16 || 7 || 2320 || 152 || 3.93 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1980-1981 || Nighthawks de New Haven ||LAH || 12 || 5 || 5 || 1 || 668 || 35 || 3.14 ||  || 2 ||  || 4 || 0 || 3 || 220 || 19 || 5.18 ||  || 0 || 
|-
| 1981-1982 || Jets de Winnipeg ||LNH || 39 || 13 || 14 || 8 || 2157 || 155 || 4.31 ||  || 2 ||  || 2 || 1 || 1 || 120 || 8 || 4.00 || 87,1 || 0 || 
|-
| 1982-1983 || Jets de Winnipeg ||LNH || 44 || 19 || 19 || 6 || 2533 || 174 || 4.12 || 86,9 || 0 ||  || 1 || 0 || 0 || 20 || 0 || 0.00 || 100 || 0 || 
|-
| 1983-1984 || Jets de Winnipeg ||LNH || 47 || 18 || 15 || 7 || 2539 || 182 || 4.30 || 86,9 || 0 ||  || 1 || 0 || 1 || 20 || 5 || 15.00 || 73,7 || 0 || 
|-
| 1984-1985 || Canadiens de Montréal ||LNH || 28 || 14 || 9 || 4 || 1606 || 91 || 3.40 || 85,4 || 0 ||  || 1 || 0 || 0 || 20 || 1 || 3.00 || 88,9 || 0 || 
|-
| 1985-1986 || Canadiens de Montréal ||LNH || 23 || 11 || 7 || 2 || 1215 || 56 || 2.77 || 89,5 || 3 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || Rangers de New York ||LNH || 13 || 2 || 7 || 2 || 675 || 58 || 5.16 || 84,2 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -

|1975|| Canada junior||Championnat du monde junior||2||120||5||2,50|| || |||| Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance en avril 1955
Naissance à Edmonton
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Nighthawks de New Haven
Joueur des Reds de Providence
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Champion de la Coupe Stanley